Saqqaq bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Saqqaq, Ort im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saqqaq (Sisimiut), Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland